Elderslie bezeichnet
 eine Vorstadt von Sydney, siehe Elderslie (New South Wales)
 ein Dorf in Renfrewshire in Schottland, siehe Elderslie (Schottland)
 einen Ort in Neuseeland, siehe Elderslie (Neuseeland)